Long House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Long House (Florida), ID-Nr. 87001324
 Long House (Montana), ID-Nr. 94000901